Russ kan syfta på:

 Russ – sistaårselever på gymnasium i Norge
  Gotlandsruss – en hästras

Geografi

Frankrike 

 Russ, Bas-Rhin, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Litauen 

 Rusnė, ort, 

Robotskapade Litauenförgreningar